Lista obejmuje 1000 kolejnych planetoid posiadających numery, zaczynając od 285001. takiego obiektu. Planetoidy te zostały odkryte w okresie od 29 września 1973 do 29 kwietnia 2011. Spis nie zawiera wszystkich asteroid odkrytych w tym czasie, gdyż nie każda jednakowo szybko otrzymuje kolejny numer. 

Uwaga. W kolumnie Odległość podano średnią odległość obiektu od Słońca, wyrażoną w jednostkach astronomicznych.

285001-285100

285101-285200

285201-285300

285301-285400

285401-285500

285501-285600

285601-285700

285701-285800

285801-285900

285901-286000

Przypisy 

Lista planetoid 285001-286000